

Persone
 Guy Philip Wilks (1981) – pilota di rally britannico
 Mike Wilks, propr. Michael Sharod Wilks jr. (1979) – ex cestista statunitense
 Samuel Stanley Wilks (1906-1964) – statistico statunitense
 Steve Wilks, propr. Steven Bernard Wilks (1969) – ex giocatore e allenatore di football americano statunitense

Altro
 Distribuzione Lambda di Wilks – distribuzione di probabilità continua
 Premio Samuel S. Wilks, engl. Samuel S. Wilks Memorial Award – premio assegnato dall'American Statistical Association